Mička je české příjmení, které se může vztahovat k následujícím osobnostem:

 František Mička (1878–1950) – český sochař, kreslíř a legionář
 Ivo Mička (1938–2012) – český novinář, spisovatel a učitel
 Jiří Mička (* 1975) – český trenér ledního hokeje
 Miroslav Mička (* 1946) – český fotbalista, záložník
 Zdeněk Mička (* 1945) – český římskokatolický kněz a hudební skladatel

Související články 
 Míček (příjmení)
 Míčka
 Micka